100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXXI Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Eliminacje i półfinały miały miejsce 10 sierpnia, a finał tej konkurencji 11 sierpnia.

W jednym z najbardziej zaskakujących wyścigów na tych igrzyskach, złoty medal zdobyły 16-letnia Kanadyjka Penny Oleksiak i Amerykanka Simone Manuel. Na półmetku wyścigu Manuel była trzecia, a Oleksiak dopiero siódma. Ostatecznie obie pływaczki zakończyły wyścig, ustanawiając nowy rekord olimpijski (52,70). Manuel stała się jednocześnie pierwszą Afroamerykanką, która została mistrzynią olimpijską w indywidualnej konkurencji pływackiej. Oleksiak zapisała się natomiast w historii jako pierwsza reprezentantka Kanady, która na jednych letnich igrzyskach olimpijskich zdobyła cztery medale. Brązowy medal, z czasem 52,99, wywalczyła Sarah Sjöström ze Szwecji.

Mistrzyni świata Australijka Bronte Campbell, będąca obok swojej siostry Cate jedną z faworytek wyścigu, zajęła czwarte miejsce (53,04). Na piątej pozycji uplasowała się mistrzyni olimpijska sprzed czterech lat Holenderka Ranomi Kromowidjojo (53,08). Cate Campbell, która zarówno w eliminacjach jak i półfinale ustanawiała rekord olimpijski, prowadziła na półmetku wyścigu w tempie lepszym od swojego rekordu świata, ale osłabła w drugiej części dystansu i ostatecznie znalazła się na szóstym miejscu (53,24). Finałową ósemkę zamknęły Amerykanka Abbey Weitzeil (53,30) i Jeanette Ottesen z Danii (53,36).

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2 

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Finał 

Legenda: WJ – rekord świata juniorek, AM – rekord Ameryki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Finał konkurencji w serwisie YouTube 

100 m stylem dowolnym kobiet